ETSF steht als Abkürzung für:

 ETSF, Flugplatz Fürstenfeldbruck (ICAO-Code)
 European Theoretical Spectroscopy Facility, europäisches Forschungsnetzwerk
 External Temporary Storage Facility, in Großbritannien Lagereinrichtung außerhalb eines Hafens oder Flughafens

Abkürzung